Кла́ссенс () — фамилия, предположительно, фламандского происхождения. Известные носители:

 Гюстав Классенс (1894—1977) — немецкий дирижёр и музыкальный педагог;
 Герт Классенс (род. 1972) — бельгийский футболист, выступавший на позиции левого полузащитника.